Adolfo López Mateos, president van Mexico van 1958-1964
Ciudad López Mateos, een voorstad van Mexico-Stad